Кывэквы́н (Куэкву́нь, Кунь-Кунь) — река в России, на севере Дальнего Востока, протекает по территории Иультинского района Чукотского автономного округа. Длина — 123 км. Площадь бассейна — 3520 км².

Название в переводе с  — «место небольших заливов».

Гидрография 

Берёт начало в южных отрогах Эквыватапского хребта, впадает западную часть лагуны Эръокынманкы пролива Лонга.

Река замерзает в октябре, вскрывается в конце мая. Низовья реки окружены большим количеством термокарстовых озёр и болот.

Воды Кывэквына является местом нерестилища арктического гольца.

Антропогенное воздействие 
В среднем течении вдоль русла реки регулярно устраивается сезонный автозимник Полярный—Кувет.

В бассейне Кывэквына разрабатывается несколько россыпных месторождений золота.

В устье реки для энергоснабжения навигационного маяка был установлен РИТЭГ типа «Бета-М» № 57, утеря которого была зарегистрирована в 2003 году. Предполагается возможное замывание установки в песок в результате сильного шторма или её похищение.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку (км от устья: ← левый приток | → правый приток):

 32 км: ← Экичуйгывеемкай
 33 км: ← река без названия
 37 км: ← река без названия
 37 км: → Вочватап
 54 км: → река без названия
 65 км: ← Тыркылываам
 68 км: ← Алярмагтын
 76 км: → Увечвойхын
 79 км: ← Умкрыннэт Северный
 86 км: ← Асыквымкываам
 88 км: → Понтеегойгын
 91 км: ← река без названия
 110 км: → Каньонная

Примечания 

Реки, впадающие в Чукотское море (Азия)
Реки Иультинского района